Рогозное () — село, центр Рогозненского сельского совета Демидовского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 743 человека (329 женщин, 386 мужчин). Почтовый индекс — 35222. Телефонный код — 3637. Код КОАТУУ — 5621484503.

Село расположено на равнинной территории, на запад от Повчанской возвышенности. У восточной окраины села протекает река Жабычи, с ней сообщены два става, расположенные в центральной части села. Экологически природа населенного пункта довольно чистая, промышленные предприятия отсутствуют. Практически все работоспособные жители задеяны в сельском хозяйстве, довольно высокий уровень безработицы.

В селе действует начальная школа, дошкольное учебное заведение «Первоцвит», дом культуры с библиотекой и залом на 300 человек, почтовое отделение. Торговая сеть состоит из троих магазинов (продукты, промышленные товары), небольшой бар. Работает фельдшерско-акушерский пункт. В 2011—2012 гг. восстановлено уличное освещение во всем селе. Ок. 60 % протяженности улиц асфальтировано, остальные — брусчатка.
Общественный транспорт — автобус, регулярное сообщение с райцентром, Ровно, близлежащими городами.

Известные уроженцы 
 Галуза, Павел Яковлевич (1911—1943) — советский военачальник, майор.

Местный совет 
35222, Ровненская обл., Демидовский р-н, с. Рогозное, ул. Победы, 12а.

Ссылки 
 Рогозное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Демидовского района (Ровненская область)